De Bothremydidae zijn een familie van uitgestorven Pleurodira bekend uit het Krijt en het Cenozoïcum. Ze zijn nauw verwant aan Podocnemididae en behoren tot de meest verspreide pleurodire groepen, waarbij hun fossielen zijn gevonden in Afrika, India, het Midden-Oosten, Europa, Noord- en Zuid-Amerika. Bothremydiden waren waterschildpadden met een hoge morfologische diversiteit, indicatief voor een algemeen, weekdier- en visetend voedingspatroon. In tegenstelling tot moderne pleurodiren, die uitsluitend in zoet water leven, woonden Bothremydiden in zoetwater-, zee- en kustgebieden. Door hun mariene gewoonten konden Bothremydiden zich tijdens het vroege Laat-Krijt (Cenomanien) over oceanische barrières verspreiden naar Europa en Noord-Amerika. De geologisch jongste resten van de groep zijn onbepaalde overblijfselen uit Saoedi-Arabië en Oman, die dateren uit het Mioceen.

Taxonomie 
De familie is opgesplitst in twee subfamilies en een aantal stammen.

Bothremydidae

 Pleurochayah appalachius Adrian et al., 2021 Woodbineformatie, Texas, Laat-Krijt (Cenomanien)
 Chrysemys montolivensis Roman 1897 Montoulieu, Frankrijk, Oligoceen (Rupelien)
 Sindhochelys ragei Lapparent de broin et al., 2021 Khadroformatie, Pakistan, Paleoceen (Danien)
 Onderfamilie Bothremydinae Gaffney et al., 2006
 Tribe Bothremydini Gaffney et al., 2006
 Palauchelys López-Conde et al. 2021 Olmosformatie, Mexico, Laat-Krijt (Campanien)
 Subtribe Bothremydina Gaffney et al., 2006
 Akoranemys Pérez-García, 2021. Madagaskar, Laat-Krijt (Cenomanien)
 Algorachelus Pérez-García 2017
 Algorachelus parvus (Haas 1978) Bet-Meirformatie, Amminadavformatie, Palestina, Laat-Krijt (Cenomanien)
 Algorachelus peregrinus Pérez-García 2017 Utrillas, Spanje, Nazaré, Portugal, Laat-Krijt (Cenomanien)
 Algorachelus tibert (Joyce et al. 2016) Naturitaformatie, Utah, Laat-Krijt (Cenomanien) (als alternatief beschouwd als het enige lid van het geslacht Paiutemys)
 Araiochelys Gaffney et al., 2006  Ouled Abdoun Basin, Marokko, Paleoceen
 Araiochelys hirayamai Gaffney et al., 2006
 Bothremys Leidy, 1865 (jonger synoniem: Karkaemys)
 Bothremys arabicus (Zalmout et al., 2005) Wadi Umm Ghudranformatie, Jordanië, Laat-Krijt (Santonien)
 Bothremys cooki Leidy, 1865 Merchantvilleformatie, Navesinkformatie, New Jersey,  Tar Heelformatie, North Carolina, Laat-Krijt (Campanien-Maastrichtien)
 Bothremys kellyi Gaffney et al., 2006 Ouled Abdoun Basin, Marokko, Paleoceen
 Bothremys maghrebiana Gaffney et al., 2006 Ouled Abdoun Basin, Marokko, Paleoceen
 Chedighaii Gaffney et al., 2006
 Chedighaii barberi (Schmidt, 1940) Brownstone Marl, Arkansas, Blufftownformatie, Georgia, Marshalltownformatie, New Jersey,  Tar Heelformatie, North Carolina, Laat-Krijt (Campanien)
 Chedighaii hutchisoni Gaffney et al., 2006 Cerro del Puebloformatie, Mexico, Laat-Krijt (Campanien) Kirtlandformatie, New Mexico, Tar Heelformatie, North Carolina, Laat-Krijt (Campanien)
 Rosasia Costa, 1940 Argilas de Aveiroformatie, Portugal, Laat-Krijt (Campanien-Maastrichtien)
 Rosasia soutoi Carrington da Costa, 1940
 Inaechelys Carvalho, 2016 Maria Farinhaformatie, Brazilië, Paleoceen
 Inaechelys pernambucensis Caralho, 2016
 Zolhafah Lapparent de Broin and Werner, 1998  Dakhlaformatie, Egypte, Laat-Krijt (Maastrichtien)
 Zolhafah bella Lapparent de Broin and Werner, 1998
 Subtribe Foxemydina Gaffney et al., 2006
 Elochelys Nopsca, 1931 Frankrijk, Spanje, Laat-Krijt (Campanien-Maastrichtien)
 Elochelys perfecta Nopsca, 1931
 Foxemys Tong et al., 1998 Csehbányaformatie, Hongarije, Laat-Krijt (Santonien)  Argiles et Grès à Reptiles-formatie, Marnes d'Auzasformatie, Marnes Rouges Inferieuresformatie, Lestaillats Marlsformatie, Frankrijk,  Laat-Krijt (Campanien-Maastrichtien), Villalba de la Sierraformatie, Spanje, Laat-Krijt (Campanien)
 Foxemys mechinorum Tong et al., 1998
 Palemys Gray, 1870
 Palemys bowerbankii (Owen, 1842) London Clayformatie, Engeland, Eoceen (Ypresien)
 Polysternon Portis, 1882 Argiles et Grès à Reptiles-formatie, Rognacianformatie, Frankrijk, Vitóriaformatie, Laño, Trempformatie, Sierra Perenchizaformatie, Spanje, Laat-Krijt (Campanien-Maastrichtien)
 Polysternon provinciale (Matheron, 1869)
 Puentemys Cadena et al., 2012 Cerrejónformatie, Colombia, Paleoceen
 Puentemys mushaisaensis Cadena et al., 2012
 Tartaruscola Pérez-García, 2016 Saint-Papoul, Frankrijk, Eoceen (Ypresien)
 Iberoccitanemys Pérez-García et al. 2012 Vegas de Matuteformatie, Villalba de la Sierra-formatie, Spanje, Campanian Marnes d'Auzas-formatie, Frankrijk, Maastrichtien
 Iberoccitanemys atlanticum (Lapparent de Broin and Murelaga, 1996 originally Polysternon atlanticum)   syn Iberoccitanemys convenarum (Laurent et al., 2002)
 Tribe Taphrosphyini Gaffney et al., 2006
 Ilatardia Pérez-García, 2019 Farin Doutchiformatie, Niger, Laat-Krijt (Maastrichtien)
 Subtribe Nigermydina Gaffney et al., 2006
 Arenila Lapparent de Broin and Werner, 1998 Dakhlaformatie, Egypte, Laat-Krijt (Maastrichtien)
 Arenila krebsi Lapparent de Broin and Werner, 1998
 Subtribe Taphrosphyina Gaffney et al., 2006
 Azabbaremys Gaffney et al., 2001 Teberemtformatie, Mali, Paleoceen
 Azabbaremys moragjonesi Gaffney et al., 2001
 Eotaphrosphys Perez-Garcia, 2018 Mont-Aimé, Frankrijk, Laat-Krijt (Maastrichtien)
 Eotaphrosphys ambiguum (Gaudry, 1890)
 Labrostochelys Gaffney et al., 2006 Ouled Abdoun Basin, Marokko, Paleoceen
 Labrostochelys galkini Gaffney et al., 2006
 Motelomama Perez-Garcia, 2018 Salina Group, Peru, Eoceen (Ypresien)
 Motelomama olssoni (Schmidt, 1931)
 Phosphatochelys Gaffney and Tong, 2003 Ouled Abdoun Basin, Marokko, Paleoceen
 Phosphatochelys tedfordi Gaffney and Tong, 2003
 Rhothonemys Gaffney et al., 2006 Ouled Abdoun Basin, Marokko, Paleoceen
 Rhothonemys brinkmani Gaffney et al., 2006
 Taphrosphys Cope, 1869 (jongere synoniemen: Amblypeza, Bantuchelys, Prochonias)
 Taphrosphys congolensis (Dollo, 1912) Landanaformatie, Angola, Paleoceen
 Taphrosphys dares Hay, 1908 (nomen dubium)
 Taphrosphys ippolitoi Gaffney et al., 2006 Ouled Abdoun Basin, Marokko, Paleoceen
 Taphrosphys sulcatus (Leidy, 1856) Hornerstownformatie, New Egypt-formatie, New Jersey, Laat-Krijt (Maastrichtien)
 Ummulisani Gaffney et al., 2006 Marokko, Eoceen (Ypresien)
 Ummulisani rutgersensis Gaffney et al., 2006
 Crassachelys Bergounioux, 1952 (nomen dubium)
 Crassachelys neurirregularis Bergounioux, 1952
 Eusarkia Bergounioux, 1952 (nomen dubium)
 Eusarkia rotundiformis Bergounioux, 1952
 Gafsachelys Stefano, 1903 (nomen dubium)
 Gafsachelys phosphatica Stefano, 1903
 Gafsachelys moularensis Bergounioux, 1955
 Tribe Cearachelyini Gaffney et al., 2006
 Cearachelys Gaffney et al., Santanaformatie, Brazilië, Laat-Krijt (Albien)
 Cearachelys placidoi Gaffney et al., 2001
 Elkanemys Maniel, de la Fuente and Canale, 2021 Candelerosformatie, Argentinië, Laat-Krijt (Cenomanien)
 Elkanemys pritchardi Maniel, de la Fuente and Canale, 2021
 Itapecuruemys Batista et al., 2020 Itapecuruformatie, Brazilië, Vroeg-Krijt (Aptien)
 Itapecuruemys amazoniensis Batista et al., 2020
 Galianemys Gaffney et al., 2002 Kem Kem Group, Marokko, Laat-Krijt (Cenomanien)
 Galianemys emringeri Gaffney et al., 2002
 Galianemys whitei Gaffney et al., 2002
 Subfamily Kurmademydinae Gaffney et al., 2006
 Tribe Kurmademydini Gaffney et al., 2006
 Jainemys Joyce & Bandyopadhyay, 2020 Lametaformatie, India, Laat-Krijt (Maastrichtien)
 Jainemys pisdurensis Joyce & Bandyopadhyay, 2020
 Kinkonychelys Gaffney et al., 2009  Maevaranoformatie, Madagaskar, Laat-Krijt (Maastrichtien)
 Kinkonychelys rogersi Gaffney et al., 2009
 Kurmademys Gaffney et al., 2001 Kallameduformatie, India, Laat-Krijt (Maastrichtien)
 Kurmademys kallamedensis Gaffney et al., 2001
 Sankuchemys Gaffney et al., 2003 Intertrappean Beds, India,  Laat-Krijt (Maastrichtien)
 Sankuchemys sethnai Gaffney et al., 2003

Fylogenie 
Hieronder is een cladogram van Gaffney et alii in 2006:

Uitgestorven schildpadden